Biathlonowy bieg pościgowy kobiet na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002 odbył się 16 lutego na trasach w Soldier Hollow, niedaleko Salt Lake City. Konkurencja ta debiutowała w programie olimpijskim podczas ZIO 2002. Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w biegu pościgowym kobiet została Rosjanka Olga Pylowa, dla której był to jedyny medal w konkurencjach indywidualnych. Srebrny medal wywalczyła Niemka Kati Wilhelm, a trzecie miejsce zajęła Irina Nikułczina z Bułgarii.

Konkurencję tą rozgrywano w ramach mistrzostw świata od 1997 roku, kiedy odbywały się mistrzostwa świata w Osrblie. W biegu pościgowym mogło wystartować tylko 60 najlepszych zawodniczek rozegranego parę dni wcześniej sprintu. Zawodniczki startowały według kolejności zajętej w sprincie, uwzględniając straty czasowe z tego biegu. Ostatecznie do zawodów przystąpiły 52 zawodniczki, z których 48 ukończyło rywalizację.

Wyniki

Bibliografia 
 WOMEN'S 10 km PURSUIT COMPETITION ANALYSIS 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2002